"Puka" pode significar:
 Puka, localidade estoniana
 Pukapuka, ilha das Ilhas Cook
 Puka Puka, ilha da Polinésia Francesa
 Puka Puka (comuna), comuna de Tuamotu-Gambier, na Polinésia Francesa.

Ver também
 Pukao

Desambiguações de topônimos